

Patronymie
 Benjamin Heyne (1770-1819) est un botaniste morave.
 Christian Gottlob Heyne (1729-1812) est un philologue et archéologue allemand. 
 Hans-Walter Heyne (1894-1967) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Autres
 Heyne est une maison d'édition allemande.
 
 

Homonymie de patronyme